Olavo Pinheiro (Niterói,   — Rio de Janeiro,  ) foi um instrumentista brasileiro.Não se sabe qual instrumento tocava.

Fez parte de grupo de choro que incluiu Henriquinho (flautim), Lica (bombardão), Galdino (cavaquinho), entre outros.

Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Músicos de choro
Naturais de Niterói